Bahnerpoort (Pyrzyce),een stadspoort in de Poolse stad Pyrzyce
 Bahnerpoort (Gryfino),een stadspoort in de Poolse stad Gryfino